Lissomyema är ett släkte av skedmaskar. Lissomyema ingår i familjen Echiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Lissomyema